Sedelhof ist

 ein steuerbefreiter adeliger Hof ohne Wehrfunktion, siehe Sattelhof

 die Bezeichnung des Sedelhofs in Heiligenthal in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Sedlhof